

Дятловка — присілок, Балашихинський міський округ, Московська область
 Дятловка — присілок, Тавдинський міський округ, Свердловська область